Маргиев (Маргиева) — осетинская фамилия. Известные носители:
 Маргиев, Алексей Георгиевич (1927—2017) — южноосетинский государственный и общественный деятель, отличник народного образования СССР, заслуженный журналист РЮО.
 Маргиев, Анатолий Хазбиевич (род. 1954) — российский тренер по вольной борьбе.
 Маргиев, Василий Александрович (род. 1984) — чемпион мира по сумо в абсолютной категории (2010).
  (род. 1991) — российский дзюдоист, бронзовый медалист чемпионата России (2013, 2015, 2017—2019).
 Маргиев, Руслан Таймуразович (род. 1995) — российский футболист.
 Маргиев, Сергей Сосланович (род. 1992) — молдавский метатель молота.
 Маргиев, Сослан Батырович (род. 1962) — молдавский тренер по лёгкой атлетике, отец и тренер Марины, Залины и Сергея Маргиевых.

 Маргиева, Залина Сослановна (в замужестве — Петривская; род. 1988) — молдавская метательница молота.
 Маргиева, Марина Сослановна (в замужестве — Никишенко; род. 1986) — молдавская метательница молота.